Мадригаль-дель-Монте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,02 км². Население — 178 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса